

Cinema 
 The Soldier – film del 1962 diretto da Richard A. Colla
 Executor (The Soldier) – film del 1982 diretto da James Glickenhaus

Musica 
 The Soldier – album di Billy Higgins del 1979

Letteratura 
 The Soldier – poesia di Rupert Brooke del 1915